Paul Wolff Metternich, Pruisisch en Duits ambassadeur
 Paul Alfons von Metternich-Winneburg, Duits/Oostenrijkse autocoureur en sportbestuurder